Верони́ка Маври́киевна и Авдо́тья Ники́тична — советский комический эстрадный дуэт актёров Вадима Тонкова и Бориса Владимирова, существовавший в СССР с 1971 по 1982 год.

Впервые этот дуэт появился 1 января 1971 года в телепередаче «Терем-теремок». По сюжету, две бабуси привели своих внучат на ёлку, а сами стали судачить на разные темы.

Идея появления таких персонажей на эстраде, согласно одним источникам, принадлежит Александру Ширвиндту, а согласно другим — его придумали сами актёры. Первая жена Бориса Владимирова Элеонора Прохницкая сообщала в интервью газете «Комсомольская правда» следующее:

Владимиров играл старушку ещё в 1958 году. Он выступал тогда с монологом Ардова «Бабка на футболе». Зрители рыдали от смеха, наблюдая, как мужчина с платочком на голове о чём-то разглагольствует старушечьим голоском. Потом, уже после распада «Комсомольского патруля», Владимиров использовал однажды найденный удачный образ и создал комический дуэт, в который пригласил Тонкова.

Вадим Тонков вспоминал:

Прообразом Вероники Маврикиевны послужили вполне реальные люди, — вспоминал впоследствии Вадим Сергеевич. — Это две мои тёти плюс известная артистка Александра Александровна Яблочкина. Все они женщины были интеллигентные, любили пококетничать, глубоко порядочные, остроумные. С ними происходили постоянно какие-то комичные сцены.

Роль Авдотьи Никитичны исполнял Борис Владимиров, а Вероники Маврикиевны Мезозойской — Вадим Тонков. Эстрадный дуэт был постоянным участником «Голубого огонька» и юмористических телепередач тех лет, где исполнял и короткие репризы и целые номера. Галина Брежнева лично приглашала Владимирова и Тонкова выступить перед жёнами членов правительства на неформальном концерте. Дуэт Вероники Маврикиевны и Авдотьи Никитичны много ездил с гастролями по СССР, были и поездки в ДРА во время войны 1979—1989.

В 1978 году сыграли эпизодическую роль в детском киножурнале «Ералаш» — новелла «Царевна Несмеяна», где они пытались рассмешить её. 

В 1979 году режиссёрами Валерием Харченко и Юрием Клебановым был снят фильм «Бабушки надвое сказали…» Его премьера на ЦТ состоялась 31 декабря 1979 года. По сюжету этого фильма Борис Владимиров и Вадим Тонков во время гастролей встречаются с собственными персонажами — Вероникой Маврикиевной и Авдотьей Никитичной.

Дуэт прекратил существование в 1982 году (хотя и позднее гастролировал по стране). 8 апреля 1988 года Борис Владимиров скоропостижно скончался — оторвался тромб после операции на почках. Тонков, переживший своего партнёра по сцене на 13 лет, иногда выступал в образе старушки, но очень редко. В образе Вероники Маврикиевны артист снялся в музыкальном фильме «Старые песни о главном 2» и в программе «Классная компания». А 27 января 2001 года он скончался у себя в квартире от инфаркта.

Дуэт Владимирова и Тонкова построен на контрастах. «Вот находка, бабушки из разных социальных слоёв!» — писал о дебюте дуэта в телепрограмме «Терем-теремок» Александр Ширвиндт в мемуарах «Былое без дум» (1994). Владимиров изображал прямодушную, грубую, ехидную старуху с сильно выпяченной нижней челюстью, шамкающую и облизывающуюся. Старуха Владимирова постоянно задевает и высмеивает утончённую до гротеска, интеллигентную и сюсюкающую старуху Тонкова. Авдотья Никитична смеётся резким скрипучим смехом, а Вероника Маврикиевна подыгрывает ей, неизменно оставаясь в проигрыше. Оба артиста выступали в старомодных старушечьих белых платочках и очках в толстой роговой оправе. Кроме того, Тонков надевал под платок нелепую шляпку и парик.

Идея мужского дуэта, изображающего старушек, впоследствии была заимствована дуэтом «Новые русские бабки» (персонажи Матрёна и Цветочек).

См. также 
 Ад и Мар
 Новые русские бабки

Примечания

Ссылки 
 видеоролики на youtube

Появились в 1971 году в СССР
Персонажи фильмов
Вымышленные женщины
Период застоя
Комедийные дуэты СССР
Травести
Исчезли в 1982 году